«Хэмми: История с бумерангом» () — короткометражный анимационно-компьютерный фильм киностудии Dreamworks Animation, который является продолжением фильма «Лесная братва». Его премьера состоялась 17 октября 2006 года.

Сюжет 
Енот ЭрДжей в компании с дикобразами-малышами прикалываются над белкой Хэмми и снимают это на видеокамеру.

Роли озвучивали 
 Брюс Уиллис — Эр-Джей
 Гарри Шендлинг — Верн
 Стив Карелл — Хэмми

Русский дубляж 
 Сергей Бурунов — Эр-Джей
 Георгий Корольчук — Верн
 Дмитрий Филимонов — Хэмми

Ссылки 
 Хэмми: История с бумерангом на IMDB

Мультфильмы США 2006 года
Короткометражные мультфильмы DreamWorks Pictures
Мультфильмы о животных
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях